Alter Markt 10 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Alter Markt 10 a in Salzburg
 Alter Markt 10 in Stralsund.